Het schoonspringen vanaf de 3 meter plank voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2022 vond plaats op 27 en 28 juni 2022 in de Donau-arena in Boedapest.

Uitslag 
Groen geeft de finalisten weer.

Blauw geeft de halvefinalisten weer.

Externe links 
  Uitslag voorronde
  Uitslag halve finale
  Uitslag finale

Mannen 03